Haba bezeichnet:
 HABA, Spielwarenhersteller
 Eine Gattung der Goldwespen, siehe Haba (Gattung)

HABA ist die Abkürzung für:
 2-(4'-Hydroxyphenylazo)-benzoesäure

Hába ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Hába (1893–1973), tschechischer Komponist
 Karel Hába (1898–1972), tschechischer Komponist
 Petr Hába (* 1965), tschechischer Schachgroßmeister

Siehe auch
 Habba

Abkürzung